Zwiernik – załącznik przeznaczony do zwierania torów prądowych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zwiernik – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Zwiernik – osada wsi Piątkowiec w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne